Дроздовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дроздовщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Дроздовщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.